Giovanni Forner – politico italiano
 Lola Forner – modella e attrice spagnola, Miss Spagna nel 1979
 Werner Forner – linguista, filologo e accademico tedesco